Osoby o tym nazwisku:
 Bożentyna Pałka-Koruba − polska urzędniczka samorządowa, socjolog, wojewoda
 Szczepan Koruba − polski działacz ruchu ludowego, żołnierz, działacz podziemia
 Zbigniew Koruba − polski inżynier mechanik